Leonora steht für

 Leonora, weiblicher Vorname
 Leonora (Guyana), Ort in Guyana
 Leonora (Western Australia), Stadt in Westaustralien
 Leonora Shire, lokales Verwaltungsgebiet in Westaustralien
 (696) Leonora, Asteroid des Hauptgürtels
 Leonora (Paër), Oper von Ferdinando Paër (1804)
 Leonora (Mercadante), Oper von Saverio Mercadante (1844)
 Leonora (Fry), Oper von William Henry Fry (1845)
 Leonora (Serponti), Oper von Gian Raimondo Serponti (1886)